Distretto Nordoccidentale (o Distretto del Nordovest, Distretto Nordovest) è il nome di unità amministrative di diversi paesi, incluse:

 il Distretto Nordoccidentale del Botswana
 il Distretto Federale Nordoccidentale della Russia